Mogilno (gromada w powiecie mogileńskim)
 Mogilno (gromada w powiecie nowosądeckim)